Cette page contient les pages d'homonymie de EBA et Eba.

Code 
EBA peut désigner :
 .

Nom 
Eba peut désigner :
 un prénom féminin, selon la liste des prénoms japonais.
 Euro Belgian Airlines, une ancienne compagnie aérienne belge.

Sigle anglais 
EBA peut désigner :
 Endemic Bird Area, une zone biogéographique définie par BirdLife International contenant au moins deux espèces endémiques ;
 Elite Beat Agents, un jeu de rythme développé par iNiS pour la Nintendo DS ;
 Autorité bancaire européenne (en anglais : European Banking Authority) ;
 Assistance au freinage d'urgence (en anglais : Emergency Brake Assist).
 Everything but Arms, une initiative douanière de l'Union européenne

Sigle allemand 
EBA peut désigner :
 Eisenbahn-Bundesamt, l'autorité fédérale des chemins de fer allemands.